Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)
 78e division d'assaut (en allemand : 78. Sturm-Division)
  de grenadiers (Allemagne)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

Royaume-Uni 
 78 division d'infanterie (Royaume-Uni)

Homonymie d'unités militaires